Села:
 Павленки — Вінницька область, Калинівський район
 Павленки — Полтавська область, Хорольський район

Місцевості:
 Павленки — місцевість Харкова, колишнє село Харківського району Харківської області
 Павленки — місцевість Полтави

Примітки